Plusieurs formations politiques ont porté le nom de Parti de la démocratie socialiste :

 Parti de la démocratie socialiste (Québec) de 1995 à 2002 et anciennement : Nouveau Parti démocratique du Québec de 1963 à 1995 ;
 Parti de la démocratie socialiste (France) fondé en 1970 par Émile Muller ;
 Parti de la démocratie socialiste (Chypre du Nord) fondé en 2007.